Philipp von Nassau-Saarbrücken ist der Name folgender Personen:
* Philipp I. von Nassau-Saarbrücken-Weilburg (um 1368–1429), Graf von Nassau-Weilburg und von Nassau-Saarbrücken, siehe Philipp I. (Nassau-Saarbrücken-Weilburg)
 Philipp II. von Nassau-Saarbrücken (1509–1554), Graf von Saarbrücken, siehe Philipp II. (Nassau-Saarbrücken)
 Philipp III. von Nassau-Saarbrücken, auch Philipp IV. von Nassau-Weilburg (1542–1602), Graf von Nassau-Weilburg und von Nassau-Saarbrücken, siehe Philipp IV. (Nassau-Weilburg)